Судієнки — старшинський (згодом дворянський) рід на Новгород-Сіверщині

 Судієнки (рід)

Судієнко Андрій Іванович († бл. 1688) — стародубський полковий суддя (1673), Новгород-Сіверський городовий отаман (1672) 
Судієнко Іван Андрійович († бл. 1729) — Новгород-Сіверський городовий отаман (170 —1725), наказний сотник (1724), учасник Російсько-турецької війни (1676—1681), Кримських походів (1687, 1689) і Полтавської битви (1709)
Судієнко Степан Іванович (нар. бл. 1689—1763) — Новгород-Сіверський городовий отаман (1727—1739), сотник (1739—1744, 1744—1763), учасник Російсько-турецької війни (1735—1739) 
Судієнко Степан
Судієнко Іван Степанович (бл. 1740—після 1821) — суддя Новгород-Сіверського совісного суду (1791—1793)  
Судієнко Йосип Степанович (1750 — 1811) — таємний радник (1800), 1-й член Головного поштового правління Російської Імперії (1790—1797), меценат шкіл на Чернігівщині й Полтавщині. Отримав 1787 року від Олександра Безбородька у подарунок маєток в Очкине. За його кошти було побудовано Свято-Сампсоніївську церкву; пам’ятник російським воїнам, загиблим на полі Полтавської битви (1709); шляхетні пансіони при Чернігівській і Полтавській гімназіях. 
Судієнко Михайло Йосипович (1802–1874) — історик і громадський діяч
Судієнко Олександр Михайлович (1832–1882) — маршал новгород-сіверського дворянства
Судієнко Євген Олександрович (1870 — 1919) — маршал новгород-сіверського дворянства. Одружений з Марією Ксаверівною Фосс.
Судієнко Георгій Олександрович (21.06.1872—після 1930) — суддя 2-ї ділянки Новгород-Сіверського судового округу
Судієнко Иосиф Михайлович (1830–1892) — маршал новгород-сіверського дворянства, Владимирський губернатор

Література 
 
 Томазов В.В. Судієнки  // 
Український родовід
Українські прізвища